Proba de floretă feminin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 7 august la Budapesta, turul preliminar fiind organizat pe 5 august.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Planșa albastră
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Adriana Camacho
| RD1-score02 = 4
| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  = 
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Mona Shaito
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Anne Sauer
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Liz Rivero
| RD1-score06 = 2
| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Martyna Jelińska
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Aida Mohamed
| RD1-score08 = 13
| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Ysaora Thibus
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Hanna Lyczbinska
| RD1-score10 = 5
| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Minami Kano
| RD1-score11 = 7
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Katja Wächter
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Iulia Biriukova
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Wang Chen
| RD1-score14 = 10
| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Isis Jiménez
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Larisa Korobeinikova}}
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Mona Shaito
| RD2-score02 = 8
| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Anne Sauer
| RD2-score03 = 7
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Aida Mohamed
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Ysaora Thibus
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Katja Wächter
| RD2-score06 = 7
| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Iulia Biriukova
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  = {{Nowrap| Larisa Korobeinikova}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Aida Mohamed
| RD3-score02 = 3
| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Ysaora Thibus
| RD3-score03 = 7
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =

Planșa galbenă
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Astrid Guyart
| RD1-score01 = 13
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Edina Knapek
| RD1-score02 = 15
| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Oleksandra Sinita
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Katalin Varga
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Anita Blaze
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Lu Yazhu
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Irem Karamete
| RD1-score07 = 4
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Carolina Erba
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Jung Gil-ok
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Iyo Matsumoto
| RD1-score10 = 8
| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Kateryna Chentsova
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  = {{Nowrap| Karolina Chlewińska}}
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Kim Mi-na
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Chen Bingbing
| RD1-score14 = 13
| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Natalia Sheppard
| RD1-score15 = 1
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Carolin Golubytskyi
| RD1-score16 = 7

| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  Edina Knapek
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Katalin Varga
| RD2-score02 = 13
| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Lu Yazhu
| RD2-score03 = 7
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Carolina Erba
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Jung Gil-ok
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 9
| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Kim Mi-na
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Carolin Golubytskyi
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 60
| RD3-team01  =  Edina Knapek
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Carolina Erba
| RD3-score02 = 14
| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Jung Gil-ok
| RD3-score03 = 2
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  = {{Nowrap| Carolin Golubytskyi}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 12
| RD4-team01  =  Carolina Erba
| RD4-score01 = 5
| RD4-seed02  = 4
| RD4-team02  =

A 2-a jumătate

Planșa verde
{{16TeamBracket 
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Inna Deriglazova
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 5
| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Ryan Kelleigh
| RD1-score03 = 8
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Sandra Bingenheimer
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Olha Leleiko
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Flavia Johana Mormandi
| RD1-score06 = 7
| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Melissa Rebolledo
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Jeon Hee-sook
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Diana Iakovleva
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Tais Rochel
| RD1-score10 = 4
| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Lim Seung-min
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Nicole Ross
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Natasha Ezzra Abu Bakar
| RD1-score14 = 3
| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Eleanor Harvey
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Lee Kiefer
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Inna Deriglazova
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 6
| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Olha Leleiko
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Jeon Hee-sook
| RD2-score04 = 10
| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Diana Iakovleva
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Lim Seung-min
| RD2-score06 = 8
| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Nicole Ross
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Lee Kiefer
| RD2-score08 = 12
| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Inna Deriglazova}}
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Olha Leleiko
| RD3-score02 = 11
| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Diana Iakovleva
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 27
| RD3-team04  =  Nicole Ross
| RD3-score04 = 14
| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

Planșa roșie
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Nzingha Prescod
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score02 = 8
| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Gabriella Varga
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Valentina Vezzali
| RD1-score04 = 12
| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Nataly Michel
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Margaret Lu
| RD1-score06 = 6
| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Gabriela Cecchini
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Inès Boubakri
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Corinne Maîtrejean
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Liu Yan Wai
| RD1-score10 = 5
| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Yulitza Suárez
| RD1-score11 = 11
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Shiho Nishioka
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = {{Nowrap| Martyna Synoradzka}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Alanna Goldie
| RD1-score14 = 14
| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Wang Wenying
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Arianna Errigo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Nzingha Prescod
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Valentina Vezzali
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Nataly Michel
| RD2-score03 = 3
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Inès Boubakri
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =

Referințe

 Rezultate și tablouri competiționale  pe En Garde
 Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013